Reichsdeputationshauptschluss, llei de secularització promulgada per la Dieta Imperial del Sacre Imperi Romanogermànic el 1803
 Retinol deshidrogenasa, enzim que catalitza l'oxidació del retinol
 Rdh també és l'abreviatura de la ramdohrita, mineral de la classe dels sulfurs